Balai Gadang (Koto Tangah), een plaats in Indonesië
Balai Gadang (Payakumbuh Utara), een plaats in Indonesië